Епархия Эа () — титулярная епархия Римско-Католической церкви.

История 
Античный город Эа (сегодня — Триполи) находился в римской провинции Триполитания и был до VI века центром одноимённой епархии, которая входила в Карфагенскую митрополию.

Епархия Эа упоминается в историческом сочинении «Notitia Episcopatuum». В конце V века епархия Эа прекратила своё существование.

В настоящее время епархия Эа является титулярной епархией Римско-Католической церкви.

Епископы 
 епископ Натал (упоминается в 325 году);
 епископ Мариниан (упоминается в 411 году) — последователь донатизма;
 епископ Кресконий (упоминается в 484 году).

Титулярные епископы 
 епископ Bernardo Maria Beamonte O.C.D. (20.07.1728 — 11.05.1733) — назначен епископом Липари;
 епископ Francesco di Ottaiano O.F.M. (3.10.1735 — ?);
 епископ Alessandro Grossi (3.04.1876 — 30.12.1889);
 епископ Луиджи Джузеппе Ласанья S.D.B. (10.03.1893 — 6.11.1895);
 епископ Jean-Baptiste Grosgeorge M.E.P. (28.01.1896 — 1.03.1902);
 епископ Francesco Bacchini (11.12.1905 — 13.01.1908);
 епископ Vittore-Maria Corvaia O.S.B. (12.07.1908 — 22.07.1913);
 епископ Salvatore Ballo Guercio (8.03.1920 — 18.09.1933) — назначен епископом Мадзара-дель-Валло;
 епископ Camille Verfaillie S.C.I. (1.02.1934 — 22.01.1980);
 епископ Мишель Луи Колони (11.05.1982 — 30.01.1989) — назначен епископом Дижона;
 епископ Мишель Мари Жак Дюбо C.I.M. (9.08.1989 — 7.03.1998);
 епископ Давид Камау Нганга (22.12.1999 — по настоящее время).

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, стр. 868, ISBN 88-209-7422-3
 Pius Bonifacius Gams, Series episcoporum Ecclesiae Catholicae, Leipzig 1931, стр. 467 
 Stefano Antonio Morcelli, Africa christiana, Volume I, Brescia 1816, стр. 249—250 
 Konrad Eubel, Hierarchia Catholica Medii Aevi, vol. 5, стр. 295; vol. 6, стр. 316 
 J. Mesnage, L’Afrique chrétienne, Paris 1912, стр. 164 
 Hieroclis Synecdemus et notitiae graecae episcopatuum, accedunt Nili Doxapatrii notitia patriarchatuum et locorum nomina immutata, ex recognitione Gustavi Parthey, Berlino 1866, p. 83 (nº 798)

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

Э